Pixie, Dixie i Pan Jinks (ang. Pixie and Dixie and Mr. Jinks) – serial animowany wyprodukowany w latach 1958-1961 roku przez studio Hanna-Barbera. Powstały 3 sezony, wyprodukowano 57 odcinków. W Polsce serial po raz pierwszy można było oglądać w latach 70. w programie Zwierzyniec. Niektóre odcinki wydano z dubbingiem na kasetach VHS, których dystrybutorem było Hanna-Barbera Poland. Latem 1999 r. serial był emitowany z drugim dubbingiem w ramach programu „Hanna-Barbera w Dwójce” na TVP2. Obecnie serial jest emitowany z nowym dubbingiem od 2007 roku na kanale Boomerang, od 25 listopada 2010 w TV Puls w paśmie Junior TV oraz od 1 czerwca 2013 roku na kanale Puls 2.

Bohaterami serialu są dwie myszki: Pixie (ubrana zawsze w kamizelkę) i Dixie (nosząca kolorową muszkę) oraz prześladujący je kot Jinks. Kot przy każdej okazji goni myszy, powtarzając, że ich nienawidzi, ale dba też o to, aby nie zrobić im większej krzywdy i aby nie wyprowadziły się z domu. Boi się bowiem, że jeśli w domu nie będzie myszy, ludzie uznają, że nie jest im potrzebny kot.

Wersja polska

Wersja dubbingowa Hanna-Barbera Poland (VHS, lata 80.) 
Wersja polska: Zespół Promocji Filmowej „Unifilm” Sp. z o.o., CWPiFT „Poltel” oraz Studio Opracowań Filmów w Warszawie
Reżyseria: Henryka Biedrzycka
Dialogi:
 Elżbieta Kowalska
 Joanna Klimkiewicz
 Elżbieta Łopatniukowa
 Krystyna Skibińska-Subocz
Dźwięk: Krystyna Zając
Montaż: Irena Roweyko
Montaż elektroniczny: Ewa Borek
Kierownictwo produkcji: Marek Składanowski
Inżynier studia: Andrzej Dzikowski
Dystrybycja: HANNA-BARBERA POLAND
Produkcja i rozpowszechnianie: POLSKIE NAGRANIA
Wystąpili:
 Krystyna Miecikówna – Pixie
 Mirosława Krajewska – Dixie
 Wojciech Machnicki – kot Jinks/Kuzyn Teks (mysz)
 Grzegorz Wons – pan Jinks
 Włodzimierz Nowakowski - Sensei Judo Jack
 Andrzej Butruk
 Stanisław Brudny
 Barbara Burska
 Paweł Galia
 Henryk Łapiński – Lokaj
 Leszek Abrahamowicz
i inni

Nowa wersja dubbingowa (2007) 
Opracowanie wersji polskiej: Start International Polska
Reżyseria: Marek Klimczuk
Dźwięk i montaż:
 Sławomir Czwórnóg
 Janusz Tokarzewski
Wystąpili:
 Mieczysław Morański – Dixie
 Tomasz Bednarek – Pixie
 Jarosław Boberek – Jinks
 Wojciech Paszkowski
i inni

Lektor: Daniel Załuski

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 
 

Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Filmy o kotach
Filmy o myszach i szczurach
Telewizyjne seriale animowane Hanny-Barbery
Seriale telewizyjne emitowane od 1958
Seriale telewizyjne zakończone w 1961